Анниан Александрийский () — египетский монах, живший в Александрии во время епископа Феофила Александрийского в начале пятого века.

Андриан критиковал мировую историю своего современника монаха Панодора Александрийского за то, что тот при вычислении дат слишком полагался на светские, а не на библейские источники. В результате Анниан разработал свою собственную хронологию, согласно которой установил дату Творения — 25 марта 5492 г. до н. э. Это создало Александрийскую эру, начавшуюся 29 августа 5493 г. до н. э. по пролептическому календарю — в первый день наступающего александрийского гражданского года после Творения. В соответствии с этой эрой, от Адама до Воплощения Христова прошло 5500 лет. Анниан был первым пасхалистом, рассчитавшим 532-летний цикл в юлианском календаре. Этот цикл часто приписывают Викторию Аквитанскому, сделавшим расчёт в 457 году, — первому кто вычислил такой цикл на Западе.

Ни одно из сочинений Анниана не сохранилось. В основном он известен из обсуждения его работ Георгием Синкеллом в IX веке, хотя небольшие фрагменты встречаются и в других местах.  цитирует его в своей «Хронографии» XI века.

Примечания

Литература 
 
 
 William Adler. Time immemorial: archaic history and its sources in Christian chronography from Julius Africanus to George Syncellus. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1989.
 William Adler, Paul Tuffin, translators. The chronography of George Synkellos: a Byzantine chronicle of universal history from the creation. Oxford: Oxford University Press, 2002. Synkellos copied large blocks of text written by Annianus.

Персоналии по алфавиту
Историки V века
Историки Византии
Богословы Византии